«Пасторальная симфония» () — кинофильм режиссёра Жана Деланнуа, вышедший в 1946 году.

Сюжет 
Пастор из горной деревушки принимает в семью слепую девочку Жертрюд. Проходит время, и девочка вырастает в привлекательную молодую женщину. Пастор осознаёт, что влюбился в неё. Но его сын Жак тоже любит Жертрюд. Несмотря на это, Жак решает жениться на другой девушке. Но его невеста Пьетта хочет, чтобы он принадлежал только ей, поэтому она делает так, чтобы Жертрюд отправилась к врачам, а Жак затем мог выбрать с кем хочет провести оставшуюся жизнь. Зрение чудом возвращается к Жертрюд.

В ролях

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля
 Серебряная премия за лучшую женскую роль (Мишель Морган) на Каннском кинофестивале

Премьеры 
Премьера фильма состоялась в сентябре 1946 года на Каннском кинофестивале.

Ссылки 
 «Пасторальная симфония» на ВидеоГид Ру 
  «Пасторальная симфония» в Синематеке

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Жана Деланнуа
Фильмы Франции 1946 года